Arondismentul Lunéville (în ) este un arondisment din departamentul Meurthe-et-Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Arracourt
 Cantonul Baccarat
 Cantonul Badonviller
 Cantonul Bayon
 Cantonul Blâmont
 Cantonul Cirey-sur-Vezouze
 Cantonul Gerbéviller
 Cantonul Lunéville-Nord
 Cantonul Lunéville-Sud

Comune 

Lunéville